Keurumbok (Delima), een plaats in Indonesië
Keurumbok (Kuta Blang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing